La ligne 72 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers au lieu-dit de Putte à Kappellen à la frontière avec la ville néerlandaise du même nom entre  et .

Histoire 

 : mise en service (traction électrique), construction d'une section entre Hoevenen et Kapellen (capital 23), section Anvers - Hoevenen commune avec la ligne Anvers - Lillo (capital 23), section Kapellen - Kapellen (Putte) reprise à la ligne Anvers - Kapellen (Putte) (capital 22); exploitation par la SNCV.

 : suppression, remplacement par un autobus sous le même indice.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers